Juan Martí puede hacer referencia a:

Juan Martí, escritor español del siglo XVI.
Juan Martí: religioso español del siglo XVIII.
Juan Martí (1887-1978): ciclista español.